Landkreis Ammerland is een Landkreis in het noordwesten van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Ammerland ontstond in 1933 als Amt Ammerland. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². De Kreisstadt is Westerstede. Tot 1977, toen Westerstede tot stad werd verheven, was Ammerland de enige Landkreis waarbinnen geen stad lag.

Geografie 

Het Ammerland is gelegen in het noordwesten van Nedersaksen, in de regio Oldenburger Land. Het grenst aan de kreisfreie stad Oldenburg en de Landkreis Oldenburg in het zuidoosten, Landkreis Cloppenburg in het zuiden, Leer in het noordwesten, Friesland in het noorden en aan Landkreis Wesermarsch in het oosten.

Centraal in de Landkreis ligt het Zwischenahner Meer, een van de grootste meren in Nedersaksen.

Geschiedenis 
Ammerland dankt zijn naam aan de historische Ammergau, een gouw die op de grens lag van het woongebied van de Saksen met dat van de Friezen. De grens van het huidige Ammerland met Oost-Friesland en de Landkreis Friesland is sinds de middeleeuwen nauwelijks gewijzigd.

Ammerland behoort tot het stamland van de graven, na de Napoleontische tijd groothertogen van Oldenburg. In de tijd van het Groothertogdom werd in de streek veel hoogveen ontgonnen voor de winning van turf. Uit de 19e eeuw dateren dan ook veel veenkolonies in  Ammerland. Veel  percelen grond, waar voordien turf was  afgegraven, bleken zeer geschikt voor de boomkwekerij. Het Ammerland dankt hieraan de reputatie van rododendron- teeltgebied bij uitstek. Het zou tot na de oorlog in 1946 steeds bestuurlijk verbonden blijven met Oldenburg. De huidige Landkreis werd als Amt Ammerland gesticht in 1933. In 1977 werd Ammerland uitgebreid met delen van Landkreis Friesland dat toen werd opgeheven, maar die uitbreiding werd spoedig ongedaan gemaakt nadat de bewoners van het opgeheven Friesland een juridische procedure tegen die opheffing hadden gewonnen.

Politiek 
De Kreistag van Ammerland telt 46 leden en wordt om de vijf jaar gekozen. De laatste verkiezingen waren in 2016. De Landraad is ambtshalve lid van de Kreistag. De huidige Landraad is Jörg Bensberg sinds 2001.

Verkiezingen 
Overzicht van het door de verschillende partijen behaalde zetelaantal.

Bestuurlijke indeling 

In 2005 werd in Nedersaksen een bestuurshervorming doorgevoerd. Hierbij is het verschil tussen steden en (vrije) gemeenten komen te vervallen. Deze worden vanaf die tijd aangeduid met eenheidsgemeenten. Een eenheidsgemeente wil zeggen dat de gemeente alle gemeentelijke taken zelfstandig uitvoert. Daarnaast bestaan er ook Samtgemeinden en Mitgliedsgemeinden. Een Samtgemeinde voert voor een aantal Mitgliedsgemeinden een aantal of alle gemeentelijke taken uit. In Ammerland zijn geen Samtgemeinden gelegen. Het bestaat uit de volgende eenheidsgemeenten:

 Apen
 Bad Zwischenahn
 Edewecht
 Rastede
 Westerstede
 Wiefelstede

Externe link 
  Officiële website